Piaggi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (née au ), juriste et juge argentine ;
 Anna Piaggi (1931-2012), journaliste de mode italienne ;
  (1935-2012), militaire et écrivain argentin ;
  (1940-), harpiste argentine ;

Patronyme italien